Ångelstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ångelstjärnarna, sjö i Åre kommun,  (6,14 ha)
Ångelstjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,33 ha)
Ångelstjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn